El término tlachique (un nahuatlismo de tlahchiqui, "raspar una cosa") puede referirse:

al aguamiel del maguey cuando comienza a fermentarse; o
al pulque.